Kepulauan Anambas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Anambasöarna, Kepulauan Riau, 
 Kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar